Ortenberg (Hessen), een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
Ortenberg (Baden), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Heerlijkheid Villé, oorspronkelijke naam Ortenberg, een heerlijkheid in de Elzas